Анастасія Севастова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Уршуля Радванська.
Анабель Медіна Гаррігес виграла титул, перемігши у фіналі Крістіну Барруа з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Анастасія Якімова
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Александра Каданцу
| RD1-score2-1=66
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=2

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Юлія Глушко
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2='''6
| RD1-score3-3=5
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open